Степаново — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Степаново — деревня в муниципальном образовании «Посёлок Иванищи» Гусь-Хрустального района.
 Степаново — деревня в Краснооктябрьском сельском поселении Гусь-Хрустального района.
 Степаново — деревня в Ковровском районе.
 Степаново — деревня в Нагорном сельском поселении  Петушинского района.
 Степаново — деревня в Пекшинском сельском поселении Петушинского района.
 Стёпаново — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Степаново — деревня в Бабаевском районе.
 Степаново — деревня в Вашкинском районе.
 Степаново — деревня в Верховажском районе.
 Степаново — деревня в Березниковском сельсовете Новленского сельского поселения Вологодского района.
 Степаново — деревня в Нефедовском сельсовете Новленского сельского поселения Вологодского района.
 Степаново — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Степаново — деревня в Грязовецком районе.
 Степаново — деревня в Сокольском районе.
 Степаново — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Степаново — деревня в Заволжском районе.
 Степаново — деревня в Ивановском районе.

Костромская область 
 Степаново — деревня в Галичском районе.
 Степаново — деревня в Костромском районе.

Красноярский край 
 Степаново — деревня в Иланском районе.

Московская область 
 Степаново — деревня в Дмитровском городском округе.

Нижегородская область 
 Степаново — село в Арзамасском районе.
 Степаново — деревня в Ковернинском районе.

Новгородская область 

Степаново — деревня в Солецком районе.

Пермский край 
 Степаново — деревня в Пермском районе.
 Степаново — село в Чайковском районе.
 Степаново — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Степаново — деревня в Островском районе.
 Степаново — деревня в Порховском районе.

Рязанская область 
 Степаново — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Степаново — деревня в Демидовском районе.
 Степаново — деревня в Духовщинском районе.

Тверская область 
 Степаново — деревня в Бельском районе.
 Степаново — деревня в Кимрском районе.
 Степаново — деревня в Лихославльском районе.

Удмуртия 
 Степаново — село в Воткинском районе.

Ярославская область 
 Степаново — деревня в Борисоглебском районе.
 Степаново — деревня в Даниловском районе.
 Степаново — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Степаново — горнолыжный курорт в Московской области, часть ГК Волен.
 Стёпаново